Laguna Concepción bezeichnet mehrere Seen:

 Laguna Concepción (Bolivien)
 Laguna Concepción (Mexiko)